Kajana peut faire référence à :
 le nom en suédois de Kajaani, une ville du centre-est de la Finlande,
 Kajana, une localité du district de Sipaliwini au Suriname,